Ю́рино — топоним в России:

Владимирская область 
 Юрино — деревня в Ковровском районе.
 Юрино — деревня в Собинском районе, входит в состав Воршинского сельского поселения.

Вологодская область 
 Юрино — деревня в Белозерском районе (Панинское сельское поселение).
 Юрино — деревня в Белозерском районе (Шольское сельское поселение).
 Юрино — деревня в Кадуйском районе.

Ивановская область 
 Юрино — деревня в Верхнеландеховском районе.
 Юрино — деревня в Вичугском районе.

Калужская область 
 Юрино — деревня в Козельском районе.

Кировская область 
 Юрино — деревня в Советском районе.

Костромская область 
 Юрино — деревня в Кологривском районе.
 Юрино — деревня в Красносельском районе.
 Юрино — деревня в Нерехтском районе.
 Юрино — деревня в Солигаличском районе.

Марий Эл 
 Юрино — пгт в Юринском районе.
 Юрино — городское поселение в Юринском районе.

Московская область 
 Юрино — деревня в Талдомском районе.

Нижегородская область 
 Юрино — деревня в Балахнинском районе.
 Юрино — посёлок в Борском городском округе.

Новгородская область 
 Юрино — деревня в Боровичском районе.

Псковская область 
 Юрино — село в Опочецком районе.
 Юрино — село в Островском районе.
 Юрино — село в Порховском районе.

Рязанская область 
 Юрино — озеро в Кадомском районе.
 Юрино — село в Шацком районе.

Смоленская область 
 Юрино — деревня в Вяземском районе.
 Юрино — деревня в Гагаринском районе.
 Юрино — деревня в Монастырщинском районе.
 Юрино — деревня в Тёмкинском районе.

Тверская область 
 Юрино — село в Зубцовском районе.
 Юрино — село в Кашинском районе.
 Юрино — село в Кимрском районе.
 Юрино — село в Торопецком районе.

Удмуртия 
 Юрино — деревня в Граховском районе.
 Юрино — деревня в Сарапульском районе.

Ярославская область 
 Юрино — бывшая деревня в Даниловском районе, Даниловское сельское поселение, Ермаковский сельский округ.
 Юрино — деревня в Даниловском районе, Даниловское сельское поселение, Слободской сельский округ.
 Юрино — село в Переславском районе.
 Юрино — деревня в Рыбинском районе, Глебовское сельское поселение.
 Юрино — деревня в Рыбинском районе, Судоверфское сельское поселение.
 Юрино — село в Угличском районе.
 Юрино — село в Ярославском районе.